Варварівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця та/або орган місцевого самоврядування в Україні.

 Варварівська сільська рада — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Варварівська сільська рада — Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Варварівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ємільчинський район
 Варварівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Новоград-Волинський район
 Варварівська сільська рада — Кіровоградська область, Долинський район
 Варварівська сільська рада — Луганська область, Кремінський район
 Варварівська сільська рада — Полтавська область, Карлівський район
 Варварівська сільська рада — Хмельницька область, Славутський район